Un pasaje cubierto es un pasaje techado que discurre entre varios edificios, enlazando dos o más calles entre sí y con locales de negocios en su interior. Puede referirse a:

 Pasajes cubiertos de París, varias galerías comerciales situadas en la capital francesa.
 Pasaje del Ciclón, en Zaragoza (España).
 Pasaje comercial El Parián, en Ciudad de México (México).
 Pasaje Gutiérrez, en Valladolid (España).
 Pasaje de Lodares, en Albacete (España).
 Pasaje Pam, en Rosario, (Argentina).
 Pasaje Zingg, en Caracas (Venezuela).

Véase también 

 Galería comercial
 Pasaje (arquitectura)
 Pasaje (urbanismo)